Бурика:

 Топоним:
 Бурика — полуостров в Центральной Америке.
 Бурика — город в Панаме.
 Бурика — остров в Тихом океане у побережья Панамы.
 Бурика — мыс на полуострове Бурика.
 Фамилия:
 Бурика, Екатерина Юрьевна (род. 1981) — российский художник, дизайнер.